Decibel – unità di misura, sottomultiplo del bel
Decibel – gruppo musicale italiano
Decibel – rivista musicale statunitense